Ленка:

 Ленка (Lenka; Ленка Крипач; ; род. 1978) — австралийская актриса и певица.
 Ленка — река в Архангельской области России.
 Ленка — деревня в районе Римавска-Собота, Словакия
  — индейский народ, проживающий на юго-западе Гондураса и востоке Сальвадора, а также группа языков, практически вымерших к настоящему времени.

См. также 
 Еленка